Elenco delle specie di Cytisus:

A

Cytisus acutangulus Jaub. & Spach
Cytisus aeolicus Guss.
Cytisus agnipilus Velen.
Cytisus albidus DC.
Cytisus albus Hacq.
Cytisus arboreus (Desf.) DC.
Cytisus ardoinii E.Fourn.
Cytisus austriacus L.

B

Cytisus baeticus (Webb) Steud.
Cytisus balansae (Boiss.) Ball
Cytisus beanii Dallim.
Cytisus benehoavensis (Bolle) Svent.
Cytisus blockianus Pawl.
Cytisus borysthenicus Gruner

C
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb.f.
Cytisus cassius Boiss.
Cytisus commutatus (Willk.) Briq.
Cytisus creticus Boiss. & Heldr.

D
Cytisus decumbens (Durande) Spach
Cytisus drepanolobus Boiss.

E
Cytisus elongatus Waldst. & Kit.
Cytisus emeriflorus Rchb.
Cytisus eriocarpus Boiss.

F
Cytisus filipes Webb
Cytisus fontanesii Ball

G

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.
Cytisus graniticus Rehmann

H
Cytisus heterochrous Colmeiro
Cytisus hirsutus L.

I
Cytisus ingramii Blakelock

J
Cytisus jankae Velen.

K
Cytisus kovacevii Velen.
Cytisus kreczetoviczii Wissjul.

L
Cytisus laniger (Desf.) DC.
Cytisus lasiosemius Boiss.
Cytisus leiocarpus A.Kern.

M

Cytisus maderensis (Lowe) A. Chev
Cytisus maurus Humbert & Maire
Cytisus megalanthus (Pau & Font Quer) Font Quer
Cytisus moleroi Fern.Casas
Cytisus multiflorus (L'Her.) Sweet

N
Cytisus nejceffii (Urum.) Rothm.

O

Cytisus orientalis Loisel.
Cytisus oromediterraneus (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart. et alias, 1984

P

Cytisus paczoskii V.I.Krecz.
Cytisus podolicus Blocki
Cytisus praecox Beauverd
Cytisus procumbens (Willd.) Spreng.
Cytisus proliferus L.f.
Cytisus pseudoprocumbens Markgr.
Cytisus pulvinatus Quezel
Cytisus purgans (L.) Spach
Cytisus purpureus Scop.

R
Cytisus ratisbonensis Schaeff.
Cytisus reverchonii (Degen & Hervier) Bean
Cytisus ruthenicus Wol.

S

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus spinescens C.Presl
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Cytisus supranubius (L.f.) Kuntze = Spartocytisus supranubius (L.f.) Christ ex G. Kunkel

T
Cytisus tommasinii Vis.
Cytisus triangularis (Willd.) Vis.
Cytisus tribracteolatus Webb
Cytisus triflorus Lam.

V

Cytisus valdesii (Ball) Talavera & P.E. Gibbs
Cytisus villosus Pourr.

W
Cytisus wulfii V.I.Krecz.

Note

Altri progetti

Cytisus
Cytisus